Kubu Raya (regentschap), een regentschap in de provincie West-Kalimantan
 Kubu Raya (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Bireuen in de provincie Atjeh